Прити — популярное женское имя в индийских, особенно индоарийских языках.

Этимология имени 
Имя образовано от санскритского слова «प्रीति» (prīti), что означает — «любовь», «расположение; дружба», «радость».

Прити на индийских языках 
 Ассамский: প্রীতি
 Бенгальский: প্রীতি
 Бишнуприя-манипури: প্রীতি
 Бходжпури: प्रीति
 Гуджарати: પ્રીતિ
 Каннада: ಪ್ರೀತಿ
 Майтхили: प्रीति
 Малаялам: പ്രീതി
 Маратхи: प्रीती
 Непальский: प्रीति
 Панджаби: ਪ੍ਰੀਤੀ
 Западный панджаби: پریتی
 Тамильский: பிரீத்தி
 Телугу: ప్రీతి
 Хинди: प्रीति

Известные люди, носящие имя Прити 
 Прити Зинта — индийская актриса, одна из ведущих киноактрис Болливуда.
 Прити Пател — британская женщина-политик, министр Великобритании.

Примечания 

Индийские имена